Minger steht für:

Minger, fiktive Insel zwischen Kreta und Rhodos in Orhan Pamuks Roman Die Nächte der Pest (2022)

Familienname folgender Personen:

 Pete Minger (1943–2000), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Flügelhornist
 Rudolf Minger (1881–1955), Schweizer Politiker